Austad bezeichnet
 eine ehemalige Kommune in Norwegen, siehe Austad (Norwegen)

Austad ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Austad (* 1926), norwegischer Skispringer
 Tore Austad (* 1935), norwegischer Politiker